

Patronyme 
Hermannsson (variante : Hermansson) est un patronyme d'origine suédoise et islandaise dérivé du prénom Hermann et signifiant « Fils d'Hermann ».

Il est notamment porté par :
 Hermann Hermannsson (1914–1975), joueur islandais de football ;
 Hjörtur Hermannsson (1995–), footballeur international islandais ;
 Martin Hermannsson (1994–), joueur islandais de basket-ball ;
 Steingrímur Hermannsson (1928–2010), homme politique islandais.

Dans les pays anglophones, ce patronyme sera parfois anglicisé en Hermanson :
 Dustin Hermanson (1972–), joueur américain de baseball ;
 Elwin Hermanson (1952-), homme politique provincial et fédéral canadien ;
 Marie Hermanson (1956-), romancière et journaliste suédoise.

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme islandais